Mercado puede referirse a:

Economía 
 Mercado, un concepto usado en economía:
 Mercados financieros;
 Mercado de bonos;
 Mercado de capitales;
 Mercado de valores;
 Mercado secundario;
 Mercado bilateral;
 Mercado cautivo;
 Mercado gris;
 Mercado libre;
 Mercado negro;
 Concentración de mercado

Comercio 
 Mercado, un establecimiento comercial:

Marketing 
 Mercado, un concepto usado en Marketing;

Toponimia 
 Mercado, barrio de Alicante, España;
 Mercado, estación del Biotren del Gran Concepción, Chile;
 Mercado, estación del Metro de Caracas, Venezuela;

Fútbol 
 Mercado de fichajes

Personas 
 Andrés Mercado, actor y modelo colombiano.
 Juan Miguel Mercado, ciclista español.
 Gabriel Mercado, futbolista argentino.

Otros 
 Iglesia de San Juan del Mercado (Benavente), templo románico situado en la provincia de Zamora, España.